Az olasz nagydíj volt a 2009-es Formula–2-es bajnokság hetedik futama. A nagydíjat az Autodromo Enzo e Dino Ferrari versenypályán rendezték szeptember 19. és 20. között.

Az első versenyt az első helyről rajtoló Kazim Vasiliauskas nyerte, akinek ez volt az első győzelme a sorozatban.  Második helyen az olasz Mirko Bortolotti végezett, harmadik pedig a spanyol Andy Soucek lett.

A második futamon Andy Soucek ért célba elsőként, megelőzve a kanadai Robert Wickenst és a szerb Miloš Pavlović-ot.

Első időmérő

Második időmérő

Első verseny

Második verseny

Források

Olasz
Formula–2-es nagydíjak